Канюки́, или сарычи  — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных. Классификация этого подсемейства меняется, недавно в него вошли роды птиц, ранее причисляемых к отдельному подсемейству орлиных (Accipitrinae).

Классификация 
 Род 
 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 
 Род 
 Род

Примечания

Ссылки 

Ястребиные